Vital Brazil — médico e pesquisador brasileiro
Álvaro Vital Brazil — arquiteto brasileiro
Vital Brazil (Niterói) — bairro da cidade de Niterói
Instituto Vital Brazil — laboratório e centro de pesquisas para saúde

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos